Le Nil Blanc peut faire référence aux emplois suivants :
 le Nil Blanc, rivière d'Éthiopie et du Soudan, affluent principal du Nil avec le Nil Bleu ;
 le Nil Blanc, État du Soudan.